Mahlich ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Mahlich (1912–~1984), deutscher Filmproduktionsleiter
 Holger Mahlich (* 1945), deutscher Schauspieler, Synchron- und Hörspielsprecher und Regisseur
 Leonhard Mahlich (* 1979), deutscher Synchronsprecher

Siehe auch: 
 Malich